Jardim Hercília é um bairro no distrito de Vila Matilde, na cidade de São Paulo.

Bairros da Vila Matilde